Dos principats de Kathiawar (Índia):
 Rajpara (Gohelwar)
 Rajpara (Halar)